Hananias steht für:
 Hananias von Damaskus nach Apg 9,10-19 und Apg 22,12-16
 Hananias, Mann der Saphira, nach Apg 5,1–11, siehe Hananias und Saphira
 Hananias ben Nedebaios, Hohepriester nach Apg 23,1-5

Siehe auch:
 Ananias
 Anania